Благодать — прояв Божої милості до людини
 «Благодать» — чеський бриг (2010), копія брига 18 століття .

Благодать — гора у Росії, на східному схилі Уральських гір
 Благодать — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Благодать — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Благодать — присілок, Добринський район, Липецька область

Благодать — село, Покровський район, Донецька область.

Див. також 
 Благодатне
 Благодатівка